Алексе́й Ива́нович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Алексей Иванович (1865—1904) — русский архитектор и художник.
 Кузнецов, Алексей Иванович (1919—1985) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Алексей Иванович (1929—2003) — советский лыжник.
 Кузнецов, Алексей Иванович (1929—2008) — советский и украинский экономист.